Młodzi Tytani: Akcja! (, 2013–2022) – amerykański serial animowany z 2013 roku, stworzony na motywach komiksu pod tym samym tytułem, wyprodukowany przez DC Entertainment i Warner Bros. Animation. Nie jest to kontynuacja, ale komediowy spin-off (parodia) serialu animowanego Młodzi Tytani z 2003 roku. Na podstawie serialu powstał film Młodzi Tytani: Akcja! Film którego premiera miała miejsce 10 sierpnia 2018.

Muzykę czołówkową do serialu stworzyły dwie wokalistki Ami Onuki i Yumi Yoshimura z zespołu Puffy AmiYumi. Dodatkowo piosenka czołówkowa została zremiksowana przez Mix Mastera Mike’a, amerykańskiego turntablistę oraz członka zespołu Beastie Boys.

Światowa premiera serialu miała miejsce 23 kwietnia 2013 roku na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 15 lutego 2014 roku na antenie Cartoon Network.

Seria druga została wyemitowana w polskim Cartoon Network 2 lutego 2015 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o dalszych losach Młodych Tytanów, grupy superbohaterów, w skład których wchodzą: Robin, Gwiazdka (Starfire), Raven, Cyborg i Bestia (Beast Boy). Serial skupia się w mniejszej mierze na ratowaniu świata i walkach ze złoczyńcami, natomiast przede wszystkim opisuje w komediowy sposób codzienne życie, problemy i wybryki nastoletnich bohaterów, mieszkających razem.

Nagrody i nominacje 

 Trzykrotnie nominowany do Nagrody Emmy (2017-2019).

Obsada Dubbingu 
 Grzegorz Drojewski – Robin (odc. 1-104, 131-261, 263-267, 271-273, 275-313) 
 Przemysław Stippa – Robin (odc. 105-130) 
 Mateusz Narloch – Robin (odc. 314-333, 337-338, 342-365)
 Krzysztof Banaszyk – Cyborg (odc. 1-169) 
 Jacek Król – Cyborg (odc. 170-261, 264-266, 269, 271-273, 275-333, 337-338, 342-365)
 Wit Apostolakis-Gluziński – Bestia (odc. 1-244, 246-247) 
 Sebastian Machalski – Bestia (odc. 245, 248-261, 264-297, 299-333, 337-338, 340-364)
 Beata Wyrąbkiewicz – Gwiazdka
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Raven

Młodzi Tytani: Akcja! kontra Młodzi Tytani

Wersja polska 
Wersja polska: IYUNO•SDI GROUP WARSZAWA na zlecenie CARTOONA NETWORKa
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi polskie: Barbara Eyman-Stranc
Kierownictwo muzyczne: Piotr Zygo
W rolach głównych:
 Mateusz Narloch – Robin
 Jacek Król – Cyborg
 Beata Wyrąbkiewicz – Gwiazdka
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Raven
 Sebastian Machalski – Bestia
 Szymon Mysłakowski – Trygon
 Mateusz Weber – Mistrz Gier
W pozostałych rolach:
 Katarzyna Kozak –
 Kasjerka w banku,
 Mikołajowa
 Michał Klawiter – Duch Gentlemana
 Kamil Pruban – Konferansjer
 Jakub Szydłowski – Święty Mikołaj
 Marta Dylewska
 Martyna Szymańska
 Anna Wodzyńska
 Mateusz Kwiecień
 Bartosz Martyna
 Maciej Więckowski
i inni

Wykonanie piosenek: Mateusz Narloch, Jacek Król, Beata Wyrąbkiewicz, ​Sebastian Machalski, Krzysztof Pietrzak

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Młodzi Tytani
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Animowane seriale telewizyjne na podstawie publikacji DC Comics
Seriale telewizyjne zakończone w 2022